Křivák může být:

 morálně pokřivený člověk
 křivák (nůž)
 křivák (bunda) – vžité české označení pro motorkářskou bundu Perfecto od firmy Schott NYC
 Křivák (film, 1961) – americký western
 Křivák (film, 2003) – britský thriller

Externí odkazy